Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel () включает в себя большое количество кино- и телеадаптаций героев комиксов Marvel и их исполнителей. Персонажами КВМ считаются те персонажи, которые появились в полнометражных и короткометражных фильмах, телевизионных и веб-сериалах этой вселенной.

Кинематографическая вселенная Marvel впервые расширилась до телевидения с сериалами от Marvel Television, которые выпускались с 2013 по 2020 год на канале ABC и стриминговых сервисах Netflix, Hulu и Freeform. Marvel Studios — производственная студия, помимо фильмов, начала выпускать сериалы на стриминговом сервисе Disney+ в 2021 году в рамках четвёртой фазы КВМ. Сериал «Ванда/Вижн» начал трансляцию в 2021 году, за ним последовали «Сокол и Зимний солдат», первый сезон «Локи», первый сезон анимационного сериала «Что, если…?», «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», серия короткометражных мультфильмов «Я есть Грут», сериал «Женщина-Халк: Адвокат», спецвыпуск «Ночной оборотень» и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск». На 2023 год запланирован выход вторых сезонов «Что, если…?» и «Локи», а также сериалов «Секретное вторжение», «Железное сердце», «Эхо» и «Агата: Ковен хаоса». Сериалы «Сорвиголова: Рождённый заново» и «Чудо-человек», безымянные сериалы о Ваканде и о Нове, а также анимационные сериалы «Человек-паук: Первый год» и «Зомби Marvel» находятся в разработке. Эти сериалы имеют большую взаимосвязь с полнометражными фильмами киновселенной, чем сериалы от Marvel Television. Многие актёры повторяют свои роли из фильмов КВМ и сериалов Marvel Television.

Четвёртая фаза 
<p style="text-align: center;">О таблицах:
 Серый цвет — актёр не появляется.
 Синий цвет — сцены с участием этого персонажа взяты из предыдущих проектов.
 Зелёный цвет — появление персонажа в анимации с актёром озвучивания или без.

Пятая фаза

Шестая фаза

См. также 
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (Сага Бесконечности)
 Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (сериалы Marvel Television)
 Актёры и персонажи One-Shots Marvel

Примечания 

 Источники

Ссылки 
Full cast and crew for WandaVision at IMDB
Full cast and crew for The Falcon and the Winter Soldier at IMDB
Full cast and crew for Loki at IMDB
Full cast and crew for What If...? at IMDB
Full cast and crew for Hawkeye at IMDB
Full cast and crew for Moon Knight at IMDB
Full cast and crew for Ms. Marvel at IMDB
Full cast and crew for I am Groot at IMDB
Full cast and crew for She-Hulk: Attorney at Law at IMDB
Full cast and crew for  Werewolf by Night at IMDB
Full cast and crew for The Guardians of the Galaxy Holiday Special at IMDB
Full cast and crew for Secret Invasion at IMDB
Full cast and crew for Echo at IMDB
Full cast and crew for Ironheart at IMDB
Full cast and crew for Agatha: Coven of Chaos at IMDB
Full cast and crew for Daredevil: Born Again at IMDB

Списки:Кинематографическая вселенная Marvel